Помары — топоним:

Россия 
 Помары — посёлок в Волжском районе Республики Марий Эл.
 Помары — станция Горьковской железной дороги, расположена в посёлке городского типа Приволжский Республики Марий Эл.